Linton, puede significar:

Personalidades 

 Malcolm Linton: fotógrafo británico-estadounidense.
 Ralph Linton Gillingham ( 1893 - 1953), antropólogo.
 Margarita Linton (1928-2011): actriz argentina.

Autores de nombres botánicos 

 Linton - William James Linton 1812-1898.

Geografía

Escocia 
 East Linton, East Lothian.
 West Linton, Scottish Borders.

EE.UU. 
 Linton (Indiana)
 Linton (Dakota del Norte)
 Linton Hall (Virginia)

Inglaterra 
 Linton (Cambridgeshire)
 Linton (Derbyshire)
 Linton-on-Ouse